A 7T (eredeti cím: The 7D) című animációs sorozat epizódlistája. Az első adást 2014. július 7-én sugározták.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái